Een verkeersweg:
N617 (België)
N617a (België)
N617b (België)
N617c (België)
N617d (België)
N617e (België)
N617f (België)
N617 (Frankrijk)
N617 (Nederland), zie Provinciale weg 617